Mauro Lusini – cantautore italiano (1945 – )
Allegra Lusini – cantautrice italiana (1984 – )